A Equipe colombiana representa a Colômbia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
A Colômbia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1972. Seus melhores resultados foi atingir o Grupo Mundial em (1994 e 2003).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Colombiana da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis